Praça Pedro II pode se referir a: 
 Praça Pedro II (Teresina)
 Praça Pedro II (São Luís)

Ver também

Desambiguações de praças